Gobria – generale di Ciro il Grande, che aiutò a conquistare Babilonia nel 538 a.C.
 Gobria – uno dei sette cospiratori che uccisero Gaumata per mettere al potere Dario I nel 522 a.C.
 Gobria – satrapo di Babilonia e collaboratore di Ciro il Grande nel 535 a.C.
 Gobria – figlio di Dario I e Artistone, è nominato da Erodoto come comandante dei Mariandini, dei Liguri e dei Siri loro alleati.

Note